Люди с фамилией Коуэн ():

 Коуэн, Брайан (род. 1960) — ирландский политический деятель, премьер-министр Ирландии.
 Коуэн, Боб — шотландский кёрлингист, журналист, историк кёрлинга.
 Коуэн, Джульет (род. 1974) — британская актриса.
 Коуэн, Дуэйн (род. 1985) — британский легкоатлет, специализирующийся в беге на 400 метров.
 Коуэн, Зелман (1919—2011) — австралийский политический деятель, генерал-губернатор Австралии.
 Коуэн, Линдсней (род. 1949) — канадская фигуристка-одиночница.
 Коуэн, Ричард Самнер (1921—1997) — американский и австралийский ботаник и библиограф.
 Коуэн, Сэнди (годы жизни неизвестны) — канадский игрок в лакросс, чемпион летних Олимпийских игр 1904.
 Коуэн, Тайлер (род. 1962) — американский экономист, специалист в области экономики культуры.
 Коуэн, Фредерик Хаймен (1852—1935) — английский композитор и дирижёр.
 Коуэн, Уолтер (1871—1956) — британский адмирал.
 Коуэн, Эбигейл (род. 1998) — американская актриса и модель.

См. также 
 Коэн